

Прізвища 
 Днепровський Микола Іванович (1887—1944) — радянський астроном.
 Дніпровський Іван Данилович (1895—1934) — український письменник, перекладач. Справжнє прізвище — Шевченко. Ще один псевдонім — Кобзаренко.

Топоніми 
 Дніпровський (Адигея)
 Дніпровський бульвар — бульвар у місті Ошава, провінція Онтаріо, Канада
 Дніпровський бульвар — бульвар у місті Світловодськ, Кіровоградська область, Україна
 Дніпровський лиман
 Дніпровський повіт
 Дніпровський район
 Дніпровський район — район у місті Кам'янське
 Дніпровський район — район у місті Запоріжжя
 Дніпровський район — район у місті Київ
 Дніпровський район — район у місті Херсон
 Дніпровський узвіз

Інше 
 Дніпровський автобусний завод
 Дніпровський буровугільний басейн
 Дніпровський металургійний комбінат
 Дніпровський пікінерний полк

Див. також 
 Дніпро (значення)
 Дніпровська (значення)